Leconte è un cognome francese che può indicare:
Henri Leconte, tennista
Patrice Leconte, regista, attore, autore di fumetti e sceneggiatore